La ITU (International Triathlon Union) ha organizzato dal 1991 al 2008 18 edizioni della Coppa del mondo di triathlon (Triathlon World Cup).

Albo d'oro

Uomini

Donne

Medagliere

La serie

Voci correlate
Campionati del mondo di triathlon
Campionati del mondo di triathlon long distance
Campionati del mondo di triathlon sprint
Campionati del mondo Ironman
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati mondiali militari di triathlon
Triathlon ai Giochi olimpici
Triathlon ai Giochi del Commonwealth
Triathlon ai Goodwill Games
Triathlon ai Giochi panamericani
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon middle distance
Campionati europei di triathlon long distance

Collegamenti esterni